Fiat 124 est le nom  donné à différents modèles Fiat :
 La Fiat 124, berline produite de 1966 à 1974
 La Fiat 124 Coupé, coupé produit de 1967 à 1975
 La Fiat 124 Sport Spider, spider produit de 1966 à 1985
 La Fiat 124 Spider, spider produit depuis 2016